Hofstadter ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas R. Hofstadter (* 1945), amerikanischer Physiker, Informatiker und Kognitionswissenschaftler, Sohn Robert Hofstadters
 Leonard Leakey Hofstadter, fiktiver Charakter der US-Fernsehserie The Big Bang Theory
 Robert Hofstadter (1915–1990), amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Richard Hofstadter (1916–1970), amerikanischer Historiker, Cousin von Douglas R. Hofstadter

Siehe auch:
 Hofstetter
 Hofstädter
 Hofstätter